Blaž Kavčič je lahko:
 slovenski tenisač Blaž Kavčič
 slovenski politik Blaž Kavčič